Сімідзу ( — дослівно: «Чиста вода») — японське прізвище і топонім.

Прізвище 
 Сімідзу Ай (р. 1981) — актриса озвучування та співачка.
 Сімідзу Дженні (р. 1967) — американська модель японського походження.
 Сімідзу Ітіе (р. 1969) — сегістка.
 Сімідзу Кадзуне (р. 1960) — піаніст.
 Сімідзу Сатосі (р. 1986) — боксер.
 Сімідзу Такасі (р. 1972) — кінорежисер та продюсер.
 Сімідзу Хіросі (1903–1966) — кінорежисер.
 Сімідзу Хіроясу (р. 1974) — ковзаняр.

Топоніми 
 Сімідзу (Хоккайдо)
 Сімідзу (Сідзуока) — містечко
 Район Сімідзу — район міста Сідзуока
 Тоса-Сімідзу